Cerithiopsis georgianum är en snäckart som först beskrevs av Dall 1927.  Cerithiopsis georgianum ingår i släktet Cerithiopsis och familjen Cerithiopsidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
georgianum